Kostel svaté Alžběty Uherské může být:

 Kostel svaté Alžběty Uherské (Bratislava) – kostel v Bratislavě
 Kostel svaté Alžběty Uherské (Cvikov) – kostel ve Cvikově
 Kostel svaté Alžběty Uherské (České Hamry) – kostel v Českých Hamrech
 Kostel svaté Alžběty Uherské (Paříž) – kostel v Paříži
 Kostel svaté Alžběty Uherské (Poliakovce) – kostel v Poliakovcích
 Kostel svaté Alžběty Uherské (Teplice) – kostel v Teplicích